
 — японский политик, юрист, председатель  в 1891—1892 годах.

Биография 
Родился 7 марта 1837 года в семье самурая. Службу в Министерстве юстиции Японии начал проходить в 1871 году. Через двадцать лет был назначен председателем , однако в 1892 году был вынужден уйти в отставку из-за скандала. После этого был членом Палаты пэров и Палаты представителей.

Скончался 1 июля 1908 года в возрасте 71 года.

Инцидент в Оцу 
На время его работы председателем Верховного суда пришлось разбирательство покушения на жизнь цесаревича Николая Александровича, совершённого полицейским Цудой Сандзо. Японское правительство настаивало на вынесении смертного приговора, хотя действовавшее законодательство такое наказание для нападавшего не предусматривало.

Хотя непосредственно в разбирательстве дела Кодзима не участвовал, он, однако, в личных беседах убеждал задействованных судей не поддаваться давлению со стороны правительства. По мнению японоведа Дональда Кина, «наиболее важным результатом» инцидента в Оцу, благодаря мужеству Кодзимы, явилось «укрепление японской судебной системы».

Примечания

Литература 
 

Судьи по алфавиту
Судьи Японии
Члены Палаты пэров Японии
Политики XIX века
Политики XX века